Toponímia:
Muntanyes:
Els Tossals (Capolat): muntanya situada al municipi de Capolat (Berguedà)
Els Tossals (Porrera): muntanya situada als municipis de Porrera i Torroja del Priorat (Priorat)
Els Tossals (Horta de Sant Joan): muntanya situada al municipi de l'Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Serra dels Tossals entre el Berguedà i el Solsonès.

Vegeu també 
 El Tossal